Hans Volkmann kan syfta på bland andr:

* Hans von Volkmann (1860–1927), tysk landskapsmålare
 Hans Volkmann (1900–1975), tysk antikhistoriker
 Hans-Erich Volkmann (född 1938), tysk historiker